Маріо́н (, англійська вимова часто з наголосом на першому складі) — французьке жіноче (рідко чоловіче) ім'я, вважається похідним від Marie («Марі», «Марія»).
 Маріон Бартолі ( 1984) — французька тенісистка.
 Маріон Вудман ( 1928) — канадська письменниця, лідерка жіночого руху, юнгіанський психоаналітик.
 Маріон Денхофф (1909—2002) — німецька журналістка.
 Маріон Жоссеран ( 1986) — французька фристайлістка, що спеціалізується у скікросі, призер Олімпійських ігор.
 Маріон Керр ( 1979) — американська акторка, сценарист.
 Маріон Котіяр ( 1975) — французька актриса.
 Маріон Крайнер ( 1981) — австрійська сноубордистка, призер Олімпійських ігор, чемпіонка світу.
 Маріон Леонард (1881—1956) — американська театральна акторка, яка стала однією з перших зірок епохи німого кіно.
 Маріон Лаборд ( 1986) — французька баскетболістка, олімпійська медалістка.
 Маріон Марешаль ( 1989) — французький політик.
 Маріон Ремсі ( 1947) — американська акторка та співачка.